Tapferkeitskreuz steht für staatliche Auszeichnungen:

 Tapferkeitskreuz (Australien)
 Tapferkeitskreuz (Dänemark)
 Croix de la Valeur militaire
 Tapferkeitskreuz (Griechenland)
 Tapferkeitskreuz (Kanada)
 Tapferkeitskreuz (Niger)
 Tapferkeitskreuz (Papua-Neuguinea)
 Tapferkeitskreuz (Polen)
Siehe auch:
 Tapferkeitsmedaille
 Tapferkeitsorden